Роун има више значења:
 Округ Роун (Западна Вирџинија)
 Округ Роун (Тенеси)